

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Bocieniec – część miasta Chojna
 Bocieniec – część wsi Chojne w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Bocieniec – część wsi Gołyszyn w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Bocieniec – część wsi Wysocice w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Gołcza